Robert Spear Hudson (1812–1884) – brytyjski przedsiębiorca, 
 Robert William Hudson (1856–1937) – brytyjski przedsiębiorca, szeryf Buckinghamshire, syn Roberta Speara
 Robert Hudson (1886–1957) – brytyjski arystokrata i polityk, minister w kilku rządach, 1. wicehrabia Hudson, syn Roberta Williama
 Robert Hudson (1924–1963) – brytyjski arystokrata, 2. wicehrabia Hudson, syn 1. wicehrabiego
 Rob Hudson, Robert John Hudson (ur. 1955) – australijski polityk
 Robert Hudson (ur. 1960) – brytyjski aktor
 Robert Hudson (ur. 1960) – amerykański filmowiec, twórca filmów krótkometrażowych, laureat Oscara